Скотсбург има више значења:
 Скотсбург (Њујорк)
 Скотсбург (Вирџинија)
 Скотсбург (Индијана)